Distrikt El Carmen bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt El Carmen (Chincha), Distrikt in der Provinz Chincha (Region Ica)
 Distrikt El Carmen (Churcampa), Distrikt in der Provinz Churcampa (Region Huancavelica)